Râul Apa Neagră se poate referi la:

 Râul Apa Neagră, Zeletin
 Râul Apa Neagră, Tocila

Vezi și 
 Apa Neagră, sat în județul Gorj

Toponime românești